Hoven steht für:

Personen:
 Adrian Hoven (1922–1981), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Elisa Hoven (* 1982), Hochschullehrerin für Strafrecht
 Franz von Hoven (1842–1924), deutscher Architekt
 Friedrich Wilhelm von Hoven (1759–1838), deutscher Arzt und Medizinalrat
 Ingrid-Gabriela Hoven (* 1960), deutsche Volkswirtin
 Johan Daniel van Hoven (1705–1793), Professor der Geschichte und Beredsamkeit in Lingen
 Johann Hoven (1803–1883), Pseudonym von Johann Vesque von Püttlingen
 Lena van der Hoven (* 1981), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Line Hoven (* 1977) deutsche Comic-Zeichnerin und Illustratorin.
 Percy Hoven (* 1965), Moderator und Synchron-Sprecher
 Viktor Hoven (1909–1968), deutscher Politiker
 Waldemar Hoven (1903–1948), deutscher Arzt im KZ
 Werner von Hoven (1904–1965), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Wilhelm Hoven, gründete im Jahre 1929 in Stolberg die Wilhelm-Hoven-Dreherei und mechanische Werkstätte

Geographie:
 Hoven (Dänemark), Ort in Dänemark
 Hoven (South Dakota), Ortschaft im Potter County, South Dakota, Vereinigte Staaten 
 Hoven (Düren), Stadtteil von Düren, Deutschland
 Hoven (Erkelenz), Ortsteil von Erkelenz, Deutschland
 Hoven (Geilenkirchen), Stadtteil von Geilenkirchen, Deutschland
 Hoven (Lohmar), Stadtteil von Lohmar, Deutschland
 Hoven (Mönchengladbach), Ortsteil von Mönchengladbach, Deutschland
 Hoven (Stryn), Berg in der norwegischen Kommune Stryn
 Hoven (Zülpich), Stadtteil von Zülpich, Deutschland

Siehe auch
 Hofen